Schwarzenau (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Schwarzenau (Bad Berleburg), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen